Septfontaines (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
Septfontaines (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Capellen
Zevenborre (Frans: Sept-fontaines), een plaats in de Belgische provincie Vlaams-Brabant waar de priorij van Zevenborren stond